Чемпіонат Сан-Марино з футболу 1988—1989 — 4-й сезон чемпіонату Сан-Марино з футболу. 2 клуби-аутсайдери вибували до Серії А2. Найкращі чотири клуби з Серії А1 та два з Серії А2 брали участь у плей-оф для визначення чемпіона, яким став «Доманьяно».

Учасники 

У чемпіонаті брали участь 10 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф 

У плей-оф брали участь найкращі клуби з Серії А1 та Серії А2. Команда, яка програла двічі, вибуває.

Перший раунд

Другий раунд

Третій раунд

Четвертий раунд

Півфінал

Фінал

Посилання 
 Чемпіонату Сан-Марино 1988—1989 на RSSSF 
 Офіційний сайт чемпіонату Сан-Марино 

1988–1989
Сан-Марино
Сан-Марино